«Лесная песнь» — мультипликационный фильм режиссёра Аллы Грачёвой 1976 года, экранизация одноимённой драмы-феерии Леси Украинки. Является второй по счёту киноадаптацией классического произведения.

Сюжет 
Сюжет кратко повторяет пьесу. Ранней весной, юная Мавка просыпается ото сна, её будит игра хлопца Лукаша на свирели. Они влюбляются друг в друга.  Мавка бессмертная, по тому легкомысленна и беспечна, ее заботят только танцы и веселье. Поначалу они счастливы вместе. Наивная Мавка искренне не понимает, что печалит ее возлюбленного. Лукаш говорит Мавке, что должен от нее уйти. Мавка отчаянно просит Лукаша, остаться жить с ней в лесу, навсегда. С наступлением осени, Лукаш устаёт от отношений с очаровательной лесной девушкой, его влечёт человеческая жизнь, и он женится на женщине Килине.  Узнав об измене, Мавка позволяет скале заточить себя. Её старший наставник Лесовик наказывает Лукаша за предательство Мавки, превращая в вурдалака. Мавка слышит его жалобный вой, освобождается из скалы и силой своей любви превращает Лукаша обратно в человека. Однако, приходит Килина и грубит Мавке и та превращается в дерево. Килина хочет его срубить, но прилетает огненный Перелесник, влюблённый в Мавку, и сжигает своим огнём дерево и дом Лукаша. Мавка освобождается из дерева, улетает и исчезает. Попытка Лукаша догнать её тщетна, и его заносит снегом в лесу.

Создатели

Интересные факты 
 Режиссёр Алла Грачёва за свою карьеру создала такие фильмы в технике перекладки: «Медвежонок и тот, кто живёт в речке», «Песенка в лесу», «Тигрёнок в чайнике», «Как Ёжик и Медвежонок встречали новый год», «Лесная песнь», «Если падают звёзды», «Цветок папоротника».

См. также 
 1961 — Лесная песня
 1981 — Лесная песня. Мавка

Ссылки 
  на официальном канале ООО «УкрАнимаФильм» (обрезаны начальные и конечные титры)
 
 Энциклопедия отечественной мультипликации (авт. Сергей Капков, Алгоритм, 2006)
 Художники советского мультфильма (авт. Иванов Вано, Анатолий Волков, Сов. художник, 1978)

Рисованные мультфильмы СССР 1976 года
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»
Мультфильмы Аллы Грачёвой
Экранизации пьес
Экранизации произведений Леси Украинки
Мультфильмы по литературным сказкам
Мультфильмы о русалках